Salatiel pode ser:
Salatiel (anjo): Um anjo reconhecido pela Igreja Ortodoxa.
Selatiel: Um personagem bíblico.

Desambiguação